Блек Слоан — американський хокеїст, захисник.
 Тод Слоан — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.

Слоан — місто, штат Айова
 Слоан — селище, штат Нью-Йорк